

Codici 
 GLD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Renner Field di Goodland, Kansas (Stati Uniti d'America)
 gld – codice ISO 639-3 della lingua nanai

Altro 
 GLD – abbreviazione aeronautica di Glider – Aliante